Бе́лая Це́рковь — многозначный термин.

Топоним 
 Белая Церковь — город в Киевской области Украины.
 Белая Церковь — село в Закарпатской области Украины.
 Белая Церковь — деревня в Витебской области Белоруссии.
 Белая Церковь — русифицированное название города Бела-Црква в Сербии, одного из центров русской эмиграции в 1920-е — 1940-е годы.

Другое 
 Белая Церковь — метеорит.
 Белая Церковь — железнодорожная станция в одноимённом городе.

См. также 
 Белоцерковка